Albert Soleilland (Albert Louis Jules Soleilland)  (1881-1920), criminel français ;
 Arnaud Soleilland (né en 1986), joueur français de volley-ball.